Брецель:

 Брецель — крендель, широко распространённый в южной Германии, диаметром около 10-15 см.

Фамилия
 Брецель, Антон (1875—1943) — словенский врач, политик, писатель и публицист.
 Брецель, Богдан (1906—1986) — югославский врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Брецель, Мариян — Народный герой Югославии.